Titania est un personnage de la pièce de théâtre Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Son nom a notamment été repris :
 Ballet
 Titania, ballet de Petipa (1866)
 En astronomie :
 Titania est une des lunes d'Uranus ;
 (593) Titania est un astéroïde.
 Titania est une super-vilaine créée par Marvel Comics.